Српска лига Београд у сезони 2017/18. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских такмичења у Србији. Лига броји 16 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи Београдска зона.

Клубови у сезони 2017/18.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

1 Међусобни скор: ИМТ - БАСК 0:1, БАСК - ИМТ 2:0. Укупно 3:0 за БАСК

2 Међусобни скор: Степојевац - Прва Искра 2:2, Прва Искра - Степојевац 0:1. Укупно 3:2 за Степојевац

3 Бараж за опстанак у Српској лиги Београд:
 Црвена звезда Мали Мокри Луг - Сопот 2:1
 Сопот - Црвена звезда Мали Мокри Луг 0:0
Наредне сезоне ће Црвена звезда Мали Мокри Луг играти у Српској лиги Београд, а Сопот у Београдској зони.

Легенда:

Спољашње везе 
 Фудбалски савез Београда - званични сајт

Српска лига Београд
Београд